Sclessin (wijk), een wijk in de Belgische stad Luik
Sclessin of het Stade Maurice Dufrasne, het voetbalstadion van Standard Luik, dat in de gelijknamige wijk staat
Station Sclessin, spoorwegstation in Luik.